

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Oleszki –  część wsi Golce w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jarocin
 Oleszki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój

Miejscowości na Białorusi 

 Oleszki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
 Oleszki – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Raków.

Zobacz też 
 Oleszka, Oleszkowo, Nowe Oleszki